Barnham kan syfta på följande platser:

 Barnham, Suffolk – en ort i St. Edmundsbury, Suffolk, England
 Barnham, West Sussex – en ort i West Sussex, England
 Barnham and Eastergate  – en civil parish i West Sussex, England
 Barnham Broom – en ort och civil parish i Norfolk, England